Leira steht für:

 Leira (Ligurien) – Fluss in der italienischen Provinz Ligurien
 Leira (Viken) – Fluss in der norwegischen Provinz Viken
 Leira (Innlandet) – Fluss in der norwegischen Provinz Innlandet
 Leira (Nord-Aurdal) – Ortschaft in der norwegischen Kommune Nord-Aurdal
 Leira – Fjordarm in Bodø, Norwegen, siehe Elvefjord

siehe auch
 Leiro